Handler (engl. „Handhaber“) bezeichnet:
 eine asynchrone Rückruffunktion bzw. Subroutine in der Informatik
 einen besonderen Prozess in DNIX
 den auch Telehandler genannten Teleskoplader
 ein Theaterstück von Robert Schenkkan (The Handler)
 ein Album des US-amerikanischen Sängers Har Mar Superstar
 im Maschinenbau ein Teil einer Handhabungseinrichtung
 Handler Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Handler ist der Familienname folgender Personen:
 Chelsea Handler (* 1975), US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin
 Daniel Handler, genannt Lemony Snicket (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Daniel Handler (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller und Musiker
 Elliot Handler (1916–2011), US-amerikanischer Unternehmer 
 Evan Handler (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Georg Handler (1908–1973), österreichischer Politiker und Drechslergehilfe
 Hermann Handler (1882–1968), österreichischer Politiker (CSP)
 Irma Handler (1907–1995), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Josef Handler (* 1927), österreichischer Politiker, Burgenländischer Landtagsabgeordneter
 Jürgen Handler (* 1977), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Klaus Handler (* 1979), österreichischer Politiker
 Mårten Handler (* 1975), schwedischer Skilangläufer und Biathlet
 Philip Handler (1917–1981), US-amerikanischer Biochemiker
 Ruth Handler (1916–2002), US-amerikanische Geschäftsfrau (Mattel)
 Sissy Handler (* 1976), österreichische Sängerin, Songwriterin und Produzentin

Siehe auch: